Mina (llengua), llengua que es parla al Togo
 Mina (unitat), unitat de massa emprada antigament a la Mediterrània equivalent a un seixantè del talent
 Mina, individu de l'ètnia dels mines, ètnia del Rajasthan, Índia
 Mina (enginyeria), explotació per a extreure materials del sòl
 Mina d'aigua, explotació per a captar aigües subterrànies del sòl
 Mina (port), paraula àrab equivalent a moll o port 
 Toponímia:
 Mina (La Meca), població de l'Aràbia Saudita i espai sagrat de l'Islam prop de la Meca
 La Mina, barri de Sant Adrià de Besòs
 El Mina, ciutat del Líban que actua com a port de Trípoli
 Mina (Mèxic), ciutat mexicana de l'estat de Nuevo León
 La Mina (Uruguai), entitat de població de l'Uruguai al nord-est del departament de Cerro Largo
 Costa de la Mina, costa del poble de Sant Ponç al municipi de Clariana de Cardener (Solsonès) 
 Estació de la Mina, estació de tramvia de Sant Adrià de Besós
 Font de la Mina (Solsona), font de Solsona (el Solsonès)
 Puig de la Mina, muntanya de 194 metres que es troba al municipi de Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
 Mina Grott, túnel al terme municipal de Barcelona
 Serret de la Mina, serra dels municipis de Vallclara i Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
 Serreta de la Mina, serra del terme municipal de Sarroca de Bellera al Pallars Jussà
 Turó de la Mina, muntanya al municipi de Sant Sadurní d'Osormort a la comarca d'Osona
 Tuc de la Mina, muntanya de la Torre de Cabdella al Pallars
 Tossal de la Mina, muntanya de Sarroca
 Explosius
 Mina marina
 Mina terrestre, artefacte explosiu dissenyat per ocultar enterrant poca profunditat o camuflen sobre el terra
 Mina antitancs
 Mina antipersona, artefacte explosiu que s'activa en fer-hi pressió amb el pes d'una persona
 Biografies:
 Mina Witkojc (Burg, Brandenburg, 1893 - Papitz, 1975), escriptora alemanya en sòrab
 Mina (cantant), cantant milanesa